Technische Hochschule Prag steht für:

 Deutsche Technische Hochschule Prag
 Tschechische Technische Hochschule Prag, früherer Name für die Tschechische Technische Universität Prag